Ronald hace referencia a:
 John Ronald Reuel Tolkien, lingüista y escritor de fantasía británico;
 Ronald McNair, saxofonista y astronauta estadounidense;
 Ronald Reagan, 40º presidente de los EE. UU. (1981-1989);
 Ronald Aguilar, político y docente venezolano. En la medida de lo dispuesto en la el presente ley y la ley orgánica de